Fonseca kan syfta på:

Colombia 

 Fonseca (kommun), La Guajira, 
 Fonseca (ort), La Guajira,